Дражево:
 Дражево — село в общине Тунджа Ямболской области Болгарии.
 Дражево — село в общине Ново-Село Республики Македония.
 Дражево — село в общине Бела-Паланка Пиротского округа Сербии.